Stefan Karlsson kan avse:

 Stefan Karlsson (badmintonspelare) – en svensk badmintonspelare (senare namn Stefan Mellgård)
 Stefan Karlsson (bandyspelare) – en svensk bandyspelare och tränare
 Stefan Karlsson (fotbollsspelare) – en svensk fotbollsspelare
 Stefan Karlsson – en svensk gitarrist och låtskrivare, frontman i gruppen Satanic Dark
 Stefan Karlsson (ishockeyspelare) – en svensk ishockeyspelare
 Stefan Karlsson (molekylärmedicinare) – en svensk molekylärmedicinare vid Lunds universitet
 Stefan Karlsson (musiker) – en svensk musiker, bl.a. medlem i musikgruppen Sverige (musikgrupp)
 Stefan Karlsson (snowboardåkare) – en svensk snowboardåkare
 Stefan Karlsson (kock) – en svensk kock
 Stefan Karlsson (brottsling) – en svensk brottsling som dödades i Klissbergsmordet